Gaudencija (Fanika) Šplajt (Desinić, 14. veljače 1911. – jama Jazovka, 1945.), katolička redovnica, istaknuta djelatnica nekadašnjeg zagrebačkog samostana Antunovac u Maksimiru, žrtva jugoslavenskog komunističkog režima.

Životopis 
Sestra Gaudencija (Fanika) Šplajt rođena je 1911. u mjestu Desinić u Hrvatskom zagorju, od oca Jurja i majke Uršule rođ. Boršić. Sa sestrama Služavkama Maloga Isusa upoznala se kao mala djevojčica u Zavodu Antunovac u Zagrebu gdje je više godina sa svojom rođenom sestrom, a kasnije sestrom Inocencijom bila gojenica.

Gaudencija je kao kandidatica 20. siječnja 1931. godine stupila u Družbu sestara Služavki Maloga Isusa. Svoju redovničku formaciju započela je u Samostanu Antunovac u Zagrebu. Kao kandidatica pohađala je bolničku školu u Zagrebu. Po završetku bolničke škole došla je u Kuću maticu Betlehem u Sarajevo, gdje je 5. siječnja 1935. ušla u novicijat Družbe. Privremene redovničke zavjete položila je 6. siječnja 1936.g., a doživotne zavjete 6. siječnja 1942. U Družbi je živjela 14 godina. Kao redovnica Služavka Maloga Isusa djelovala je u Marijinom domu u Vinkovcima i u Kući matici Betlehem u Sarajevu. U ovim Družbinim samostanima posebno se istaknula izradom misnoga ruha.

U Zavodu Antunovac vodila je crkveno pjevanje, a za vrijeme NDH obavljala je službu prefekte kod djevojčica u Zavodu Antunovac. Tada je sestri Beatrici Rogoz, nadstojnici, pomagala u poslovanju, vodeći brigu o nabavci hrane i drugih potreba za Samostan. Ubrzo je bila lišena slobode od jugoslavenske komunističke vlasti, te je kratko vrijeme bila zatvorena, a potom je kako su objavile Zagrebačke novine, 30. lipnja 1945. među stotinama Hrvata u montiranom procesu, osuđena na kaznu strijeljanjem i bačena u zloglasnu jamu Jazovka koja se nalazi nedaleko od mjesta Sošice smješteno među padinama Žumberačke gore. Komunističke vlasti nisu dozvolile dostojan pokop sestre Gaudencije.

U Desiniću, na blagdan sv. Jurja mučenika 23. travnja 2016. proslavljen je nebeski zaštitnik župe i pred župnom crkvom otkriveno spomen–obilježje žrtvama komunizma s. M. Gaudenciji Šplajt i vlč. Franji Valentiću. Na tom slavlju i događaju u župi Desinić nazočila je časna majka s. M. Radoslava Radek sa svojim savjetnicama s. M. Vesnom Mateljan, s. Anom Marijom Kesten, provincijskom glavaricom Zagrebačke provincije s. M. Petrom Marjanović, njezinom savjetnicom s. M. Beatis Čajko i predstojnicom Samostana Antunovac u Zagrebu, s. M. Jelenom Buruć.

Vidi više: 
 Partizanski poslijeratni zločini u Zagrebu

Izvori 

Hrvatske katoličke redovnice
Žrtve partizanskih zločina u Drugom svjetskom ratu i poraću